

Клімонти — село в гміні Морди Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Клімонти — село в гміні Старий Люботинь Островського повіту Мазовецького воєводства